Шаблин:

 Шаблин — река в России, протекает в Нижегородской области, Чувашской Республике, Республике Мордовия.
 Шаблин, Николай (1881—1925) — деятель болгарского коммунистического движения.